La Categoria 72 kg è stata la quarta e ultima categoria di peso alle Olimpiadi di Pechino 2008. Hanno partecipato 16 atlete.
Le gare si sono svolte il 17 agosto.

Tabellone principale

Ripescaggi 
Gli atleti eliminati dai 2 finalisti nei primi round del tabellone principale sono passati ai ripescaggi: questi incontri hanno stabilito i vincitori delle medaglie di bronzo.

Lotta ai Giochi della XXIX Olimpiade